Чолпон — многозначное понятие.
 Чолпон — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Киргизии.
 Чолпон — село в Кочкорском районе Нарынской области Кыргызской Республики.
 Чолпон-Ата — город в Иссык-Кульской области Киргизии.
 Чолпон — киргизское имя.